Балаж Кішш (1972) — угорський метальник молота.
 Балаж Кішш (1983) — угорський борець греко-римського стилю.

Див. також 
 Балаж
 Кішш